Einschlusskörpermyositis oder Einschlusskörperchenmyositis bezeichnet in der Medizin folgende Muskelerkrankungen:
 die erworbene, entzündliche sporadische Einschlusskörpermyositis
 die erbliche, hereditäre Einschlusskörpermyositis